Kevin Ford (astronauta) — astronauta norte-americano
 Kevin Ford (boxista) — boxista norte-americano peso-pesado
 DJ Hype ou Kevin Ford — produtor musical

Desambiguações de antropônimos